Иорданская лига 2013/2014 () — 
62-й сезон чемпионата Иордании по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Шабаб аль-Ордон». Сезон начался 13 сентября 2013 года и завершился 25 мая 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Иордании на сайте goalzz.com
Чемпионат Иордании на сайте soccerway.com

2013/2014
Иордания
Спорт в Иордании в 2013 году
Спорт в Иордании в 2014 году